Duchesneau ist der Familienname folgender Personen:

 François Duchesneau (* 1943), kanadischer Wissenschafts- und Philosophiehistoriker
 Jacques Duchesneau (1949), kanadischer Politiker
 Souyan Jetten-Duchesneau, kanadische Schauspielerin